Friedrich Wilhelm Klose ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Klose (Mediziner) († um 1775), deutscher Arzt
 Friedrich Wilhelm Klose (Maler) (1805–1875), deutscher Maler